Ares est un nom commun, un nom de personne et un nom de lieu. Il s'agit également d'un prénom islandais.

Art et culture 
 Arès est le dieu de la guerre dans la mythologie grecque.
 Ares est une lune de la franchise .

Personnages de fiction 
 Arès est un personnage fictif de l'univers Marvel basé sur le dieu.
 Arès est un personnage fictif de l'univers DC basé sur le dieu.
 Arès est un personnage fictif apparu dans la version animée du manga Saint Seiya.

Titres 

 Arès, film de science-fiction français sorti en 2016 ;
 Ares est le titre d'un manhwa.
 Ares, magazine américain de jeux de guerre de science-fiction, publié de 1980 à 1984.

Personnalités 

 Diego Ares (1983-), claveciniste espagnol ;
 Diego Ares (1986-), coureur cycliste brésilien ;
 Richard Arès (1910-1989), est un jésuite canadien ;
 Uxío Abuín Ares (1991-), triathlète espagnol.

Toponyme 

 Arès, une commune française de la Gironde ;
 Ares, une commune espagnole de la Province de La Corogne en Galice ;
 Arês, une municipalité brésilienne dans l'État du Rio Grande do Norte ;
 Ares del Maestrat, une commune espagnole de la province de Castellón ;
 Col des Ares, un col des Pyrénées françaises dans le département de la Haute-Garonne ;
 Col d'Ares, un col des Pyrénées, transfrontalier entre France (Pyrénées-Orientales) et Espagne ;
 Ares Vallis, une vallée de la planète Mars.

Informatique 
 Ares Galaxy est un logiciel d'échange de fichiers pair-à-pair.
 Ares est une société de services informatiques française.

Véhicules 
 Ares est un autocar fabriqué par Renault Trucks puis Irisbus.
 Ares est un tracteur agricole fabriqué par Renault Agriculture.
 ARES était un projet de planeur volant dans l'atmosphère raréfiée de Mars et étudié dans le cadre du défunt programme Mars Scout.

Enseignement 
 ARES est une fédération nationale d'associations étudiantes.
 ARES, Académie de recherche et d'enseignement supérieur, est la fédération publique des établissements d’enseignement supérieur francophones de Belgique.

Autres 
 Ares est une famille de lanceurs civils de la NASA, depuis 2009 : Ares I-X (prototype), Ares I-Y, Ares I, Ares IV, Ares V.
 ARES (Aerial Regional-scale Environmental Survey) est un projet d'engin spatial de type aérobot (avion) étudié par la NASA pour explorer la planète Mars.
 Are, une mesure de surface
 Pèlerins d'Arès, un mouvement spirituel qui mène des pèlerinages à Arès dans la Gironde
 Prix Richard-Arès, un prix littéraire québécois, du nom de Richard Arès
 Ares Tower, un gratte-ciel de la ville de Vienne, en Autriche
 Advanced REcords System, système de gestion documentaire de la Commission européenne
 ARES (L'Alliance républicaine, écologiste et sociale) était une confédération de partis politiques français du centre, qui exista de 2011 à 2012.

Acronyme
Homonymie d'acronyme
Patronyme hispanique